Fresnoy (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Fresnoy-Andainville, municipi francès al departament del Somme 
 Fresnoy-au-Val, municipi francès al departament del Somme 
 Fresnoy-en-Chaussée, municipi francès al departament del Somme 
 Fresnoy-en-Gohelle, municipi francès al departament del Pas de Calais 
 Fresnoy-en-Thelle, municipi francès al departament de l'Oise 
 Fresnoy-Folny, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Fresnoy-la-Rivière, municipi francès al departament de l'Oise 
 Fresnoy-le-Luat, municipi francès al departament de l'Oise 
 Fresnoy-le-Château, municipi francès al departament de l'Aube 
 Fresnoy-le-Grand, municipi francès del departament de l'Aisne (Picardia)
 Fresnoy-lès-Roye, municipi francès al departament del Somme 
 Boissy-Fresnoy, municipi francès al departament de l'Oise